Las Chapas peut désigner :

 Las Chapas, localité argentine située dans le département de Gaiman, dans la province de Chubut ;
 Las Chapas, district espagnol situé dans la municipalité de Marbella, dans la province de Malaga.